Бекторе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бекторе, Шевки (1888—1961) — крымскотатарский писатель, филолог и педагог.
 Бекторе, Эмин (1906—1995) — турецкий и румынский фольклорист и этнограф крымскотатарского происхождения.